Тимоти Ланкастер Уэст, CBE (Timothy Lancaster West, род. 20 октября 1934) — английский театральный и киноактер, более 50 лет играющий в кино и на сцене. Помимо многих классических театральных ролей, он часто появлялся на телевидении, включая роли в сериалах Улица Коронации (в роли Эрика Бэббиджа) и Жители Ист-Энда (Стэн Картер), а также в фильмах «Айрис», «Жанна д’Арк».

Биография 
Уэст родился в Брэдфорде, Йоркшир, и был единственным сыном Оливии (урожденной Карлтон-Кроу) и актёра Локвуда Уэста (1905—1989). Учился в школе Джона Лайона, Harrow on the Hill, а также в Бристольской гимназии где он был одноклассником Джулиана Гловера, и Риджент-стрит Политехник (ныне Вестминстерский университет).

Работал продавцом офисной мебели и техником звукозаписи, прежде чем стать помощником режиссёра в Уимблдонском театре в 1956 году.

В 1973 году был художественным руководителем Forum Theatre в Биллингеме где поставил «We Bombed in New Haven» Джозефа Хеллера, «The Oz Obscenity Trial» Дэвида Ливингстона и «Национальное здоровье» Питера Николса. Был со-руководителем театра Олд Вик в 1980-81 где он поставил Trelawny of the 'Wells' и «Венецианского купца».

Крупным прорывом для Уэста стала роль в телесериале Эдвард Седьмой (1975), в котором он играл главную роль короля; в то время как его настоящие сыновья, Сэмюэл и Джозеф, играли сыновей короля Эдуарда VII в детстве. Среди других заметных ролей — Николай и Александра (1971), День Шакала (1973), Тридцать девять ступеней (1978), Масада (1981), Клич свободы (1987), «Жанна д’Арк» Люка Бессона (1999), « Айрис» Ричарда Эйра (2001), где он играет Мориса, а его сын Сэмюэл Уэст играет Мориса в молодости.

Уэст появился в сериале « Мисс Марпл» в 1985 году (в эпизоде «Карман, полный ржи» в роли печально известного Рекса Фортескью). В 1997 году он сыграл Глостера в телесериале BBC « Король Лир» с Иэном Холмом в роли Лира. С 2001 по 2003 год он играл сварливого Эндрю в драматическом сериале BBC « Пора спать» .

В 2011 году он сыграл вместе с Джоном Симмом и Джимом Бродбентом в сериале BBC Exile, сценарий к которому написал лауреат BAFTA Дэнни Броклхерст.

Личная жизнь 
Уэст был женат на актрисе Жаклин Бойер с 1956 по 1961 год, от которой у него дочь Джульетта. В 1963 году женился на актрисе Прунелле Скейлс, от которой у него двое сыновей. Один из них, Сэмюэл Уэст, — известный актёр.

26 октября 2013 года The Guardian упомянул 50-ю годовщину свадьбы Уэста в своем призовом кроссворде (номер 26 089).

Уэст был президентом Лондонской академии музыки и драматического искусства (в январе 2018 года его сменил Бенедикт Камбербэтч). Он также является покровителем лондонской драматической школы Associated Studios.

Награды 
В 1984 году Уэст стал кавалером Ордена Британской империи за заслуги перед драматическим искусством.

Фильмография

Телевидение

Аудиокниги 
Тимоти Уэст читает текст для многих аудиокниг, в том числе все книги « Хроник Барчестера» и «Palliser novels» Энтони Троллопа, а также семь книг Джорджа Макдональда Фрейзера « Записки Флэшмана».

Книги 
 I’m Here I Think, Where Are You? Letters from a Touring Actor, 1994, .
 A Moment Towards the End of the Play (autobiography), 2001, .
 So You Want To Be an Actor (with Prunella Scales), 2005, .
 Great Canal Journeys: A Lifetime of Memories on Britain’s Most Beautiful Waterways, 2017, .

Примечания

Ссылки 
 LAMDA Биография
 Тимоти Уэст из Gavin Barker Associates (агент)
 

Социал-демократы Великобритании
Члены Королевской шекспировской компании
Актёры по алфавиту
Актёры театра Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры XX века
Актёры XXI века